Osoby o nazwisku Okrasa:
 Tadeusz Okrasa – filozof.
 Iwona Okrasa – piłkarka.
 Paweł Okrasa – samorządowiec.
 Karol Okrasa – kucharz